Brabants est un patronyme porté notamment par :

 Jeanne Brabants (1920-2014), danseuse, chorégraphe et pédagogue belge ;
 Tim Brabants (né en 1977), kayakiste anglais pratiquant la course en ligne.